Беатрис Ирене Франко Валенсия (; ) — колумбийская шахматистка, гроссмейстер (2014) среди женщин.

Чемпионка Колумбии (2014). В составе сборной Колумбии участница четырёх Олимпиад (2006—2008, 2012—2014). Победительница панамериканского чемпионата (2014).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Колумбии